Коркишко — украинская фамилия. Известные носители:
 Коркишко, Дмитрий Юрьевич (род. 1990) — украинский футболист.
 Коркишко, Никита Васильевич (1909—1998) — советский военачальник, гвардии полковник.